Абнер Фелипе Соуза де Алмейда (; 30 мая 1996, Лондрина) — бразильский футболист, защитник клуба «Агия Санта».

Биография 
Абнер начинал свою карьеру в родной Бразилии, его первым клубом был скромный ПТСЦ, а позднее он перебрался в более именитую «Коритибу». Он провёл только один матч чемпионата за эту команду. В сезоне 2014/15 молодой игрок присоединился к «Кастилье».

В составе юношеской сборной игрок принимал участие на юношеском чемпионате мира по футболу 2013. За молодёжную сборную Бразилии Абнер дебютировал в 2013 году, провёл четыре встречи.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Атлетико Паранаэнсе»
Игроки ФК «Коритиба»
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Эшторил-Прая»